Die Ligue 2 2016/17 war die 78. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 2016 und endete am 19. Mai 2017. Zweitligameister wurde Racing Strasbourg. Der Mannschaft gelang mit dem zweiten Aufstieg in Folge aus der dritten in die Ligue 1 ein Durchmarsch.

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen Stade Reims, Gazélec FC Ajaccio und ES Troyes AC dazu, aus der dritten Liga stiegen Racing Straßburg, US Orléans und SC Amiens auf.

SC Amiens, letzte Saison noch in der dritten Liga schaffte das gleiche Kunststück wie Meister Racing Strasbourg. Dabei qualifizierten sich die „Einhörner“ am letzten Spieltag erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch den 2:1-Sieg bei Stade Reims für die Ligue 1.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Ligue 1 und dem Dritten der Ligue 2 wurden am 25. und 28. Mai 2017 ausgetragen.

|-
| colspan="5" |
|}
Die Abstiegsrelegation zwischen dem 18. der Ligue 2 und dem 3. der National hatte folgendes Ergebnis:

|-
| colspan="5" |
|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Siehe auch 
 Ligue 1 2016/17
 Coupe de France 2016/17

Weblinks 
 Offizielle Website der Ligue 2 (englisch)
 Tabelle und Ergebnisse
 Komplette Torjägerliste

Einzelnachweise 

2016/17
Fußballsaison 2016/17